Urochordeuma är ett släkte av mångfotingar. Urochordeuma ingår i familjen Urochordeumatidae. 

Urochordeuma är enda släktet i familjen Urochordeumatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Urochordeuma